Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1985, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 9 au .

Henri Leconte remporte le simple messieurs. En finale, il bat Kelly Evernden, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer David Dowlen et Nduka Odizor. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1985 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1985
Tennis en Australie en 1985
Sydney
Tennis en décembre 1985